Ска́рлетт () — личное женское имя и фамилия в англоязычных странах.

Имя 
 Скарлетт О’Хара — героиня романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» (1936), его экранизации (1939) а также следующих произведений:
 «» — мюзикл Гарольда Роума по роману Маргарет Митчелл (1970).
 «Скарлетт» — роман Александры Рипли, продолжение романа «Унесённые ветром» (1991).
 «Скарлетт» — телевизионный мини-сериал по роману Александры Рипли (1994).

Фамилия 
 Скарлетт, Дейн (род. 2004) — английский футболист.
  (1777–1865) — канадский торговец английского происхождения, ведший дела в Торонто. 
 Скарлетт, Остин (род. 1983) — американский модельер.
 Скарлетт, Роберт (род. 1979) — ямайский футболист, полузащитник.

 Псевдоним
 Скарлетт (род. 1979) — российско-американская трансгендерная певица и актриса.

Кличка 
 Скарлетт (ок. 1995—2008) — бездомная кошка из Бруклина (Нью-Йорк), прославившаяся спасением своих котят при пожаре.

См. также 
 «Новый Капитан Скарлет» — мультипликационный сериал (Великобритания, 2005).
 Scarlett
 Скарлет